Rennell est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
Rennell est un toponyme donné notamment aux îles suivantes :
 Province de Rennell et Bellona,  dans les Salomon
 Île Rennell (Salomon), île de la province ci-dessus
 Rennell Est, section méridionale de l'île ci-dessus.
 Îles Rennell, groupe de deux presqu'îles chiliennes, Rennell nord et Rennell sud

Patronyme 
Rennell est aussi un patronyme porté notamment par :
 James Rennell (1742-1830), géographe, océanographe et historien britannique.